Portugués puede referirse a:
 El natural de Portugal, país soberano de la península ibérica, o lo perteneciente o relativo a este país.
 El idioma portugués, lengua indoeuropea perteneciente al grupo de las lenguas románicas occidentales.
 El portugués europeo, variante del portugués únicamente hablado en Portugal y partes de España.
 El portugués brasileño, variante del portugués hablada por 200 millones en Brasil y países limítrofes.
 El portugués alentejano, dialecto del portugués hablado en Olivenza y Táliga.
 El portugués oliventino, un subdialecto portugués de la variante alentejana.
 El Imperio portugués, nombre de varias etapas históricas de Portugal.
 Portugués, barrio del municipio de Ponce (Puerto Rico).
 Timor portugués, antigua denominación de Timor Oriental.
 El Club Deportivo Portugués, un equipo de fútbol venezolano ahora disuelto.
 El podenco portugués, raza de perro.

Enlaces externos